Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 15 till 21 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12={{flagIOCathlete|L Raymond|USA|2004|sommar}}
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagIOCathlete|K Srebotnik|SLO|2004|sommar}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3='''6
| RD1-seed15=
| RD1-team15={{flagIOCathlete|A Molik|AUS|2004|sommar}}
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{flagIOCathlete|A Sugiyama|JPN|2004|sommar}}
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04={{flagIOCathlete|K Šprem|CRO|2004|sommar}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagIOCathlete|L Raymond|USA|2004|sommar}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{flagIOCathlete|A Molik|AUS|2004|sommar}}
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=16
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{flagIOCathlete|A Mauresmo|FRA|2004|sommar}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2004